Mekarjati (Karawang Barat), een plaats in Indonesië
Mekarjati (Haurgeulis), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing